

Lieux 

 Fourest est un hameau français, situé dans la commune de Cadarcet, dans le département de l'Ariège. Il est situé en aval de Berny.

Patronymes 

 Caroline Fourest (née en 1975), essayiste, militante féministe et journaliste française ;
 Georges Fourest (1867-1945), écrivain et poète français ;